Mise à jour le , après le match contre l'équipe du Chili.

Cette liste ne comprend pas les sélectionnés en équipe de RDA mais comprend les sélectionnés en équipe de RFA.



Liste en rapport avec l'Allemagne

Équipe d'Allemagne de football
Allemagne
Football, liste des sélectionnés